Ел Руидосо има више значења:

 Ел Руидосо (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Руидосо (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику